VPN kan syfta på

Virtuellt privat nätverk – en teknik som används för att skapa säkra förbindelser i ett datornätverk.
Valprövningsnämnden – en myndighet i Sverige
IATA-koden till Vopnafjörðurs flygplats på Island